Mattukat ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Mattukat (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Jumana Mattukat (* 1973), deutsche Moderatorin, Journalistin, Autorin und Personal-Coach.
 Stephan Mattukat, deutscher TV-Manager (B.TV/9Live/heimatLIVE)
 Wilfried Mattukat (1942/43–2013), deutscher Schauspieler und Regisseur